Choi Kang-hee (en coreano: 최강희) puede hacer referencia a:

 Choi Kang-hee, exjugador y entrenador de fútbol surcoreano nacido en 1959;
 Choi Kang-hee, actriz surcoreana nacida en 1977.